Le lugbara est une langue soudanique centrale du groupe moru-madi parlée en Ouganda et en république démocratique du Congo.

Écriture

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue en Ouganda
Langue en république démocratique du Congo